Kolmberg ist der Ortsname von

 Kolmberg (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Kolmberg (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kolmberg (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kolmberg (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern
 Kolmberg (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Kolmberg (Leipzig), Siedlung der Stadt Leipzig

Siehe auch:
 Colmberg, Markt im Landkreis Ansbach
 Collmberg, Berg im Landkreis Nordsachsen
 Collenberg, Gemeinde im Landkreis Miltenberg
 Kollenberg
 Golmberg, ein Berg im historischen Waldgebiet Golmheide in Brandenburg